

Film 
Sold Out – cortometraggio del 1916 diretto da Howell Hansel
Sold Out – film del 1987 prodotto dalla Bhekile Films
Sold Out – cortometraggio del 1991 diretto da Paul Greenberg
Sold Out – cortometraggio del 2004 diretto da Luke Doolan

Musica 
 Sold Out – gruppo musicale 
 Sold Out – EP dei Gang Green del 1983
 Sold Out – album dei Dik Dik del 2008
 Sold Out – singolo dei Thegiornalisti del 2017
 Sold Out – EP di Loboda del 2019